Безіменна — річка в Україні у Білоцерківському районі Київської області. Права притока річки Мокрого Кагарлика (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,05 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,33  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,23 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Горохівське. Тече переважно на південний схід через село Переселення (колишнє Новосьолки) і у місті Кагарлик впадає у річку Мокрий Кагарлик, праву притоку річки Росава II.

Цікаві факти 
 У місті Кагарлик річку перетина автошлях  (автомобільна дорога національного значення в Україні, Київ — Знам'янка. Проходить територією Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.).
 На річці існують газгольдер та багато газових свердловин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Білоцерківського  району
Річки України без назви